* Tadeusz Godlewski (fizyk) (1878–1921) – fizyk
 Tadeusz Godlewski (ur. 1937) – polityk, poseł na Sejm RP I kadencji